Hijra peut désigner :

 l'Hégire (hijra en arabe - « exil »), l'émigration des premiers musulmans de La Mecque à Médine en 622, marquant le début du calendrier musulman. 
 Hijra, une personne du troisième sexe, en Inde.

Références